Grazioli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Grazioli (1770–1834), italienischer Organist und Komponist der Klassik
 Giovanni Battista Grazioli (1746–1820), italienischer Organist und Komponist der Klassik
 Alfred Grazioli (1940–2018), deutscher Architekt
 Laura Grazioli (* 1985), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Leonard Grazioli (* 2001), Schweizer Handballspieler